Северный дивизион Американской футбольной конференции (сокращенно чаще всего именуется как Север АФК (англ. NFC North)) — один из четырёх дивизионов Национальной футбольной конференции, которая в свою очередь является частью Национальной футбольной лиги. На данный момент в дивизион входят четыре команды — Чикаго Беарз, Детройт Лайонс, Грин-Бей Пэкерс, Миннесота Вайкингс. Дивизион образовался в 1967 году. Тогда он носил название Центр НФЛ и имел тот же самый состав. В 1970 году, после слияния АФЛ и НФЛ и образования конференций, дивизион получил название Центр НФК. В 2002 году, после расширения до 32 команд и дивизион переименовали в Север НФК. Тампа Бэй Баккэнирс в 1977 году стала пятым членом дивизиона, но в 2002 году команда была перемещена в Южный дивизион НФК.

Чемпион дивизиона

Попадания в плей-офф 

* - бывшая команда дивизиона

Дивизионы НФЛ
Появились в 1970 году в США